Saron är ett släkte av kräftdjur. Saron ingår i familjen Hippolytidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur